Venaas ist der Familienname folgender Personen:

 Terje Venaas (* 1947), norwegischer Jazzbassist

Siehe auch:
 Venås